Jméno a příjmení František Žák se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 František Žák (fotbalista) – český fotbalista hrající za AC Sparta Praha a SK Olomouc ASO
 František Žák (generál) – český generál, účastník bojů za druhé světové války
 František Žák (hokejista) – český hokejista hrající za SK Podolí a ZSJ OD Praha
 František Žák (kněz) – český římskokatolický kněz, jezuita a ředitel mariánských družin (1862–1934)
 František Žák (sochař) – český sochař (1886–1952)